Fernando Kinsky de Wchinitz y Tettau (; 5 de diciembre de 1781 - 3 de noviembre de 1812) fue el 5º Príncipe Kinsky de Wchinitz y Tettau.

Primeros años 
Fernando nació en Viena, Monarquía Habsburgo como el hijo mayor de José Kinsky de Wchinitz y Tettau (1751-1798) y de la condesa Rosa de Harrach-Rohrau y Thannhausen (1758-1814). Se convirtió en Príncipe a la muerte de su padre en 1798. En 1809 se convirtió en uno de los importantes mecenas de Ludwig van Beethoven.

Matrimonio y familia 
Fernando contrajo matrimonio el 8 de junio de 1801 en Praga con la Baronesa María Carlota Carolina de Kerpen (1782-1841), segunda hija del Barón Lotario Francisco Cristóbal de Kerpen, y de su esposa, la Baronesa María Carlota Mohr de Wald.

Tuvieron dos hijos:
 Príncipe Rodolfo Kinsky de Wchinitz y Tettau (30 de marzo de 1802 - 27 de enero de 1836), desposó en 1825 a la Condesa Guillermina de Colloredo-Mansfeld; con descendencia.
 Conde José Sidonio Kinsky de Wchinitz y Tettau (25 de octubre de 1806 - 17 de julio de 1862), desposó en 1828 a la Condesa María Enriqueta Czernin de Chudenitz; con descendencia.

Ancestros

Bibliografía 
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956

Kinsky
Nacidos en Viena